

Winsum, village de la commune de Waadhoeke, en Frise
 Winsum, village de la commune de Het Hogeland (et de Westerkwartier) 
 Winsum, ancienne commune de la province de Groningue